Walram van Gulik (graaf) († 1297), graaf van Gulik
Walram van Gulik (bisschop) (1304-1349), aartsbisschop van Keulen